Abgezockt ist der Titel folgender Filme:
 Abgezockt!, US-amerikanische Filmkomödie von Gavin Grazer aus dem Jahr 2003
 Played – Abgezockt, britischer Thriller von Sean Stanek aus dem Jahr 2006
 Tatort: Abgezockt, deutscher TV-Krimi von Christoph Stark aus dem Jahr 2004

Siehe auch:
 Voll abgezockt, US-amerikanische Filmkomödie von Seth Gordon aus dem Jahr 2013